Slovo neutrofil má více významů:

 neutrofilní granulocyt — typ bílých krvinek
 neutrofilní organismus — organismus, který žije v neutrálním pH
 neutrofilní rostliny